Khaskovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Chaskovo, kommun, 
 Chaskovo, regionhuvudort, Obsjtina Chaskovo, 
 Chaskovo (region), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar